Скроботов — фамилия.

 Скроботов, Илья Валентинович (род. 2000) — российский футболист.
 Скроботов, Николай Александрович (1841—1920) — русский журналист.